Martín Gutiérrez puede referirse a varias personas:
 Martín Gutiérrez (1524-1573), jesuita español.
 Martín Gutiérrez Catalán, futbolista chileno.
 Alejandro Martín Gutiérrez Lara, futbolista peruano.